Джонс, Мартин:
 Джонс, Мартин (род. 1940) — британский пианист.
 Джонс, Мартин (род. 1990) — канадский хоккеист, вратарь.